Oldham pode ser:

Localidades
- 
Oldham (Grande Manchester);

-
Oldham (Dacota do Sul);
Condado de Oldham (Kentucky);
Condado de Oldham (Texas).

Pessoas
Richard Dixon Oldham, geólogo irlandês;
Will Oldham, também conhecido por Bonnie 'Prince' Billy, músico e ator estadunidense.

Outros
Oldham Athletic Association Football Club, clube de futebol da Inglaterra.

Oldham